Die 13. IISHF Inline-Skaterhockey-Europameisterschaft fand vom 23. Oktober bis 25. Oktober 2009 in Lugano, Schweiz statt.

Teilnehmer 

  Österreich
  Schweiz
  Dänemark
  Niederlande
  Deutschland
  Großbritannien
  Polen

Vorrunde

Vorrundentabelle

Play-Offs 

|

Abschlussplatzierungen

All-Star Team

Top-Scorer

Weblinks 
 Offizielle Homepage

2009
Sportveranstaltung 2009
Sportveranstaltung in Lugano
Europameisterschaft 2009